Collegeville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Collegeville (Alabama)
 Collegeville (Arkansas)
 Collegeville (Indiana)
 Collegeville (Kalifornien)
 Collegeville (Minnesota)
 Collegeville (Pennsylvania)
 Collegeville Township (Minnesota)